Piñan, gemeente op de Filipijnen
Pinaans, Aziatische taal